lepiszcze (technika)
 lepiszcze – spoiwo (geologia)